Гилёва — деревня в Белоярском городском округе Свердловской области. Управляется Черноусовским сельским советом.

География 
Населённый пункт вытянут по правому берегу реки Брусянка в 20 километрах на юго-восток от посёлка Белоярский.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Деревня разделена на семь улиц (Горная, Заречная, Калинина, Лесная, Полевая, Пушкина, Свердлова), один переулок (Калинина) и два садоводческих некоммерческих товариществ (Аллада, Весна).

Известные уроженцы 
 Степан Константинович Ананьин — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Белоярском городском округе 

Населённые пункты Белоярского городского округа